Ватра (, )
 Ватра — костёр, очаг.
 Ватра — город в Молдавии.
 Ватра — село Молдавском княжестве.
 Ватра — село в румынском жудеце Телеорман.
 «Ватра» — ансамбль народной музыки и танца.
 «Ватра» — марка сигарет.
 «Ватра» — румынская газета.
 «Ватра» — светотехническое производственное предприятие в Тернополе.
 Ватра-Дорней — город на северо-востоке Румынии, в жудеце Сучава.